Ане́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Сен-Лоран-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65009.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Тулузы, в 37 км к юго-востоку от Тарба.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 187 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 108 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 77 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 77 активных жителей работали 68 человек (36 мужчин и 32 женщины), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 31 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи